

Cinema 
 Risen – film del 2010 diretto da Neil Jones
 Risorto (Risen) – film del 2016 diretto da Kevin Reynolds

Musica 
 Risen – album degli Of a Revolution del 2001

Videogiochi 
 Risen – videogioco di ruolo del 2009